Istočnojužnoslavenski jezici, jedna od dviju podskupina južnoslavenskih jezika koji se govore na prostorima Bugarske i Sjeverne Makedonije, te obuhvaća bugarski jezik [bul] s oko 8,0 milijuna govornika, makedonski jezik [mkd] s oko 2 milijuna govornika i nestali starocrkvenoslavenski [chu]

Izvori

Vanjske poveznice 
Ethnologue (14th)
Ethnologue (15th)

Vidi 
 Zapadnojužnoslavenski jezici

Južnoslavenski jezici
Jezici Bugarske
Jezici Sjeverne Makedonije
Jezici po abecedi:I